Le qualificazioni del singolare del Chile Open 2021 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Alejandro Tabilo (qualificato)
  Juan Pablo Varillas (qualificato)
  Emilio Gómez (secondo turno)
  João Domingues (primo turno)

  Mario Vilella Martínez (secondo turno)
  João Menezes (secondo turno)
  Andrea Collarini (primo turno)
  Tomás Martín Etcheverry (secondo turno)

Qualificati 

  Alejandro Tabilo
  Juan Pablo Varillas

  Holger Vitus Nødskov Rune 
  Sebastián Báez

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Chile Open 2021